renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Canada

États-Unis

France 
 95e bataillon alpin de forteresse
 95e bataillon de chasseurs alpins
 95e bataillon de tirailleurs sénégalais